Kinzer ist der Familienname folgender Personen:

 Daria Kinzer (* 1988), kroatische Sängerin
 Hugo Kinzer (1874–1929), deutscher Architekt und Kommunalpolitiker
 J. Roland Kinzer (1874–1955), US-amerikanischer Politiker
 Pit Kinzer (* 1951), deutscher Künstler
 Stephen Kinzer (* 1951), US-amerikanischer Journalist und Autor